Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. August 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in New York City